Szwajcaria:
 Lenk – gmina w kantonie Berno, w okręgu Obersimmental-Saanen

Osoby:
 Hans Lenk (ur. 1935) – niemiecki filozof
 Henryk Lenk – polski lekarz
 Hubert Lenk – polski harcerz
 Krzysztof Lenk – polski grafik
 Maria Lenk (1915-2007) – brazylijska pływaczka, olimpijka, rekordzistka świata
 Mirosław Lenk (ur. 1958) – polski polityk, prezydent Raciborza
 Tom Lenk (ur. 1976) – amerykański aktor